Jetro o Ietro – personaggio della Bibbia
 JETRO (Japan External Trade Organization) – organizzazione giapponese di ambito economico